David Mendoza puede referirse a: David Mendoza (Ilustrador Infantil y Escritor panameño)
David Mendoza (futbolista mexicano) (1978-2008), un futbolista mexicano.
David Mendoza Gómez (1982-), un balonmanista español.
David Mendoza (futbolista paraguayo) (1985-), un futbolista paraguayo.